Bernard Noël peut désigner :
 Bernard Noël (1924-1970), acteur français, surtout connu grâce à la télévision où il joua notamment le premier Vidocq ;
 Bernard Noël (1930-2021), écrivain et poète français.